Соревнования по хоккею на траве на Панамериканских играх 1971 проходили с 1 по 12 августа 1971 года в Кали, Колумбия только среди мужских команд. В турнире приняло участие 8 команд.

Победителем турнира во 2-й раз в своей истории стала сборная Аргентины.

Турнир также являлся квалификацией для соревнований по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1972. Квалификацию получала одна команда — в результате была квалифицирована сборная Аргентины.

Медалисты

Результаты игр

Групповой этап 

 Проходят в полуфиналы

Из-за равенства количества очков потребовалась переигровка за выход в полуфинал между сборными Чили и США.

Плей-офф

Переигровка за выход в полуфинал

За 1-4 места

Итоговая таблица

Ссылки 
 Медалисты Панамериканских игр по хоккею на траве на сайте HickokSports (копия на веб-архиве web.archive.org)
 Сводка результатов турниров по хоккею на траве на всех Играх | сайт РAHF
 Страница о турнире на сайте todor66.com

1971
Панамериканские игры 1971
1971 год в хоккее на траве
Хоккей на траве в Колумбии